Chirundu, città dello Zambia, al confine con lo Zimbabwe
 Chirundu, cittadina dello Zimbabwe, nei pressi dell'omonima città dello Zambia
 Ponte di Chirundu, uno dei cinque principali ponti sullo Zambesi
 Foresta pietrificata di Chirundu, un sito ricco di fossili in Zambia